Il singolare  del Canella Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Björn Phau ha battuto in finale 6–4, 6–2 Simone Bolelli.

Teste di serie

  Potito Starace (secondo turno)
  Andreas Beck (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Dustin Brown (primo turno)

 Simone Bolelli (finale)
 Tejmuraz Gabašvili (semifinali)
 Björn Phau (campione)
 Pablo Andújar (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Canella Challenger 2010